Moúrtos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sývota, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Nisída Sývota, ö, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar